Гербы муниципальных образований Шологонский наслег:

 Герб Шологонского наслега — в Горном улусе Республики Саха (Якутия).
 Герб Шологонского наслега — в Оленёкском районе Республики Саха (Якутия).